

Pessoas
Bill Gosper

Localidades

Condado de Gosper

Desambiguação